Une encoule, en architecture, est un terme désignant une surépaisseur de maçonnerie limitée en élévation, faite après coup, formant un talus et destinée à renforcer la solidité d'un mur.

Références 

Maçonnerie
Jargon